Суперкубок Білорусі з футболу 2010 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 березня 2010 року між чемпіоном Білорусі БАТЕ та володарем кубка Білорусі Нафтаном.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2010
Білорусь
2010 у білоруському спорті